Front Marxista Valencià, organització política històrica del País Valencià
 Full motion video, tècnica narrativa de videojocs que utilitza gravacions de vídeo
 Equalitzador FMV (de l'acrònim dels tres fabricants Fender, Marshall i Vox), circuit equalitzador per a amplificadors de guitarra